Gelardini ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Gelardini (* 1957), italienischer Schauspieler
 Renata Gelardini (1920–2012), italienische Cartoonistin